Манон Боллеграф і Лариса Нейланд були чинними чемпіонками, але цього разу грали в парі з іншими партнерками.

Боллеграф грала в парі з Ніколь Арендт і їх перемогли у чвертьфіналі Марія Ліндстрем і Марія Страндлунд.

Нейланд грала в парі з Мередіт Макґрат і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі пару Лорі Макніл і Гелена Сукова з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Brighton International, парний розряд
Brighton International